En Égypte antique, Qar est un nom porté par plusieurs dignitaires :
 Qar, prêtre sous , médecin royal ;
 Qar, vizir à la .

Voir aussi 
 Qar

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité